Davenport pode se referir a:

Localidades
Inglaterra (Reino Unido)
Davenport (Manchester) - distrito da cidade de Manchester
Estados Unidos
Davenport (Califórnia) - comunidade não-incorporada no condado de Santa Cruz
Davenport (Flórida) - cidade localizada no condado de Polk
Davenport (Iowa) - terceira maior cidade do estado, e a maior com este nome no país
Davenport (Nebraska) - cidade localizada no condado de Thayer
Davenport (Nova Iorque) - cidade localizada no condado de Delaware
Davenport (Washington) - cidade localizada no condado de Lincoln
Austrália
Distrito eleitoral de Davenport - distrito eleitoral da Austrália Meridional
Canadá
Davenport (distrito eleitoral) - distrito eleitoral federal na província de Ontário
Davenport (distrito eleitoral provinciano) - distrito eleitoral local, na mesma província

Outros
 Davenport (sobrenome) - sobrenome comum na língua inglesa
 Davenport (sofá) - antiga nome de fabricante que acabou por se tornar uma designação genérica de um tipo de sofá
 Mesa davenport - espécie de escrivaninha antiga
 Universidade Davenport - universidade americana no estado do Michigan
 Davenport College - faculdade residencial da Universidade de Yale
 Davenport Locomotive Works - fabricante de locomotivas
 Davenport (Lab Rats) - Sobrenome dos jovens biônicos da Série Lab Rats do Disney XD.
 Indústrias Davenport (Lab Rats) - Empresa de Tecnologia da Série Lab Rats do DIsney XD.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos